Vincenzo Albanese – ciclista italiano
 Vincenzo Albanese – attore italiano